Бэзил Сполдинг де Гармендиа (; ) — американский теннисист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Гармендиа соревновался в двух турнирах — одиночном и парном. В первом состязании он дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл будущему чемпиону британцу Лоуренсу Дохерти. Во втором он, играя в паре с французом Максом Декюжи, дошёл до финала, в котором проиграл, выиграв серебряные награды.

Ссылки 
 Бэзил де Гармендиа на sports-reference.com  

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1900 года